Діа (острів), Острів Діа (грец. Νησί Δία) — безлюдний грецький острів у Критському морі, належить до муніципалітету Гувес, область Іракліону. 
 Алі Діа (фр. Ali Dia; нар. 20 серпня 1965, Дакар, Сенегал) — сенегальський футболіст.
 Беатриса де Діа, Беатриса (Беатрис) де Діа (Контесса де Діа) (окситан. Beatriz de Dia) — графиня кінця XII ст., відома жінка-трубадур. 
 Деа Діа, у римській міфології Деа Діа (лат. Dea Dia — богиня світла) — богиня родючості і росту. 
 Ген Да Діа (в'єт. Gành Đá Dĩa або в'єт. Ghềnh Đá Dĩa, і перекладі «стрімка річка з кам'яних плит») — геологічне утворення.